Турани могу бити:
 Турани (Требиње), насељено мјесто града Требиња, Република Српска, Босна и херцеговина
 Турани (Мартин), насељено мјесто у округу Мартин, Жилински крај, Словачка Република
 из земље Туран